Ostseebad steht für:

 einen verliehenen Namensbestandteil, den zahlreiche Seebäder an der Ostsee in Deutschland tragen, siehe Seebad
 Ostseebad (Flensburg), der Name eines Strandbades in Flensburg

Siehe auch: